Ива́н Журба́:* Журба, Иван Макарович (1915—1962) — младший лейтенант, Герой Советского Союза (1944).
 Журба, Иван Тимофеевич (1923—1983) — генерал-майор, военный лётчик, Герой Советского Союза (1945).